Габриэ́ль Мони́к Ю́нион-Уэ́йд (; род. , , Небраска, США) — американская актриса и бывшая модель.

Биография 
Габриэль Моник Юнион родилась в Омахе, штат Небраска. Её родители Тереза (урождённая Гласс), бывшая танцовщица, социальный работник и менеджер телефонной компании, и Сильвестр Юнион, сержант, менеджер компании AT&T. Габриэль воспитывалась в католичестве. Когда ей было восемь лет, её семья переехала в Плезантон, Калифорния, где она выросла и окончила школу Футхилл. В школе Габриэль играла в баскетбол, футбол и занималась бегом.

Габриэль Юнион училась в Университете Небраски и колледже Cuesta, однако позже перевелась в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, где получила степень в области социологии. Чтобы оплатить учёбу, она работала моделью в Judith Fontaine Modeling & Talent Agency.

Актёрскую карьеру Габриэль начала со съёмок в эпизодических ролях телесериалов и подростковых фильмов, таких как «10 причин моей ненависти» и «Любовь и баскетбол». В 2000 году она сыграла роль Айсиз в фильме «Добейся успеха», в котором её партнёршей была Кирстен Данст. В 2003 году Габриэль снялась в фильме «Избавьте нас от Евы» вместе с рэпером LL Cool J. Фильм получил хорошие отзывы от критиков, а Юнион стали приглашать сниматься во многих популярных фильмах, среди которых можно выделить «Плохие парни 2» и «Энциклопедия разводов».

В 2005 году Габриэль сыграла главную роль в независимой драме «Нео Нед». Фильм был награждён призами на нескольких фестивалях, а Габриэль получила награду за лучшую женскую роль на фестивале Palm Beach International Film Festival.

Габриэль Юнион продолжает сниматься в сериалах. В 2009 году она присоединилась к актёрскому составу сериала канала NBC «Жизнь как приговор» и снималась до его закрытия в мае того же года. За роль в сериале «Вспомни, что будет» Габриэль была номинирована на премию Image Awards в категории «Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале».

Юнион могла сыграть главную роль в сериале Шонды Раймс «Скандал», однако роль получила Керри Вашингтон. В настоящее время она играет главную роль в сериале BET «Быть Мэри Джейн».

Личная жизнь 
В 1992 году в возрасте 19 лет Габриэль во время работы в обувном магазине была избита и изнасилована. Преступник позже явился с повинной и был приговорен к 33 годам лишения свободы. После этого Габриэль стала активисткой движения жертв сексуального насилия.

В 2001—2006 годы была замужем за игроком НФЛ Крисом Говардом.

С 30 августа 2014 года Габриэль замужем во второй раз за баскетболистом Дуэйном Уэйдом, с которым она встречалась пять лет до их свадьбы. У супругов есть дочь — Каавия Джеймс Юнион Уэйд (род. 07.11.2018), рождённая суррогатной матерью. Также имеет трёх пасынков: Зэйра Блессинга Дуэйна (род. 2002), Зиона Малаки Эйрамиса (род. 2007) и Ксавьера Зекарию Уэйда (род. 2013). Перенесла восемь или девять выкидышей.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Модели США
Актрисы телевидения США
Киноактрисы США